NMC (bedrijf), een industrieel bedrijf in Eynatten
NMC (motorfiets), een Japans historisch motorfietsmerk
NMC Recordings, een Brits platenlabel
NMC, een Israëlisch muzieklabel
Nationaal Meldpunt Cybercriminaliteit
Nederlandse Minibike Cup